Thomas Dold (Wolfach, 10 september 1984) is een Duitse atleet, gespecialiseerd in extreme races, zoals het achteruitlopen en trappen lopen. Dold is meervoudig winnaar van trappenloopwedstrijden op de hoogste en meest bekende torens in de wereld. Hij is zowel recordhouder als winnaar van de trappenloop op de Empire State Building.

Dold won de trappenloop op de Empire State Building in 2012 voor de zevende keer en deed 10.28 over de 85 verdiepingen en de 1576 treden.

Dold is ook wereldrecordhouder en wereldkampioen over verschillende afstanden in het achteruitlopen, van 400 tot 1500 m.

Trappenloop 

Dold won reeds vier maal het Vertical World Circuit. Het criterium bestaat uit acht trappenlopen. In 2013 eindigde hij derde.

In 2015 en 2016 heeft hij geen wedstrijden gelopen.

Duits atleet